Daniel Boone ist der Name folgender Personen:

* Daniel Boone (1734–1820), US-amerikanischer Pionier und Entdecker
 Daniel Boone (Sänger) (* 1942), britischer Sänger

Daniel Boone steht für:
 Daniel Boone (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie
 Daniel Boone (1956), US-amerikanische Westernfilm
 Daniel Boone House, historisches Haus im St. Charles County, Missouri 
 Daniel Boone Hays House, historisches Haus im St. Charles County, Missouri 
 Daniel Boone Homestead Site and Bertolet Cabin, historisches Objekt im Berks County, Pennsylvania 

Siehe auch:
 Daniel Boone Hotel